Лёд на Луне — вода в твёрдом состоянии, которая, как уже точно доказано, присутствует на Луне.

Жидкая вода на лунной поверхности существовать не может, так как для этого требуется достаточно большое давление. Лёд же может существовать там продолжительное время, но если на него попадает солнечное излучение, он постепенно возгоняется и рассеивается в космосе. Однако с 1960-х годов существует, а позже была доказана, гипотеза о том, что водный лёд сохраняется в кратерах вечной тьмы на полюсах Луны, куда не попадают лучи Солнца, и, возможно, залегает на большой глубине в других местах.

Лунные ледники могут обеспечить водой первых колонистов, или теоретически могут стать ресурсом для создания в далёком будущем растительности на Луне.

Примерно в 40 кратерах в районе Северного полюса Луны уже найдено около 0,6 км³ льда. Есть лёд и на Южном полюсе Луны: так, по оценкам НАСА, льдом покрыто около 22 % поверхности расположенного рядом с ним кратера Шеклтон.

См. также 
 Гидросфера Марса

Примечания 

Луна
Лёд
Внеземная вода